

La terza stagione della serie televisiva Eve è stata trasmessa in anteprima negli Stati Uniti d'America dalla UPN tra il 22 settembre 2005 e l'11 maggio 2006.

Collegamenti esterni